99th Dream è il quarto album in studio della band alternativa rock britannica Swervedriver
.

Tracce

Note

Collegamenti esterni